Gibson Daudau – calciatore salomonese
 Patterson Daudau – ex calciatore salomonese
 Saeni Daudau – ex calciatore salomonese